Andrij Szulatycki – ukraiński piłkarz i trener piłkarski
 Jurij Szulatycki (1942–2013) – ukraiński piłkarz i trener piłkarski
 Jurij Szulatycki (ur. 1970) – ukraiński piłkarz i trener piłkarski
 Taras Szulatycki – ukraiński piłkarz i trener piłkarski